John Henry est un album pop/rock alternatif de They Might Be Giants sorti le .

Chansons 
 Subliminal – 2:45
 Snail shell – 3:20
 Sleeping in the flowers – 4:30
 Unrelated thing – 2:31
 AKA driver – 3:14
 I should be allowed to think – 3:09
 Extra savoir-faire – 2:48
 Why must I be sad? – 4:08
 Spy – 3:06
 O, do not forsake me – 2:30
 No one knows my plan – 2:37
 Dirt bike – 3:05
 Destination Moon – 2:27
 A self called Nowhere – 3:22
 Meet James Ensor – 1:33
 Thermostat – 3:11
 Window – 1:00
 Out of jail – 2:38
 Stomp box – 1:55
 The end of the tour – 3:18

Single 
 Snail shell (1994)

Membres 
 John Flansburgh: chant, guitare
 John Linnell: chant, clavier
 Eric Schermerhorn: guitare
 Graham Maby: basse
 Tony Maimone: basse
 Brian Doherty: batterie

Autres 
 Hudson Shad: chant sur O, do not forsake me
 Robert Quine: solo guitare sur Sleeping in the flowers et No one knows my plan

Album de They Might Be Giants
Album publié par Asylum Records
Album publié par Elektra Records
Album musical sorti en 1994